Крылов-Платонов — составная фамилия; имеет женскую форму Крылова-Платонова.
 Крылов-Платонов, Савва (в монашестве Симеон; 1777—1824) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Крылов-Платонов, Стефан Георгиевич (в монашестве Симеон; 1768—1824) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Зарайский.